Alemitu Bekele (1977), een Turkse atlete van Ethiopische afkomst
Alemitu Bekele Aga, een Belgische atlete van Ethiopische afkomst